Tschernew (), auch übliche Transkription: Tchernev, wiss. Transliteration: Černev oder auch Chernev ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Trajkowitsch (1817–1880), bulgarischer Politiker
 Irving Chernev (1900–1981), US-amerikanischer Autor
 Pawel Tschernew (* 1969), bulgarischer Politiker
 Petar Tschernew (1837–1917), bulgarischer Politiker
 Plamen Tschernew, bulgarischer Musiker
 Plamen Tschernew (* 1974), bulgarischer Politiker
 Sofia Tchernev (* 1967), bulgarische Schauspielerin